O Malkiya Club é um clube de futebol baireinita com sede em Malkiya. A equipe compete no Campeonato Bareinita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1968.

Títulos 
 Campeonato do Bahrein: 1 (2017)

Ligações externas 
 [ Sítio oficial]

Clubes de futebol do Barém
Clubes de futebol fundados em 1968